Майкл Батлер Йитс (, 22 августа 1921, Thame, Оксфордшир, Великобритания — 3 января 2007) — ирландский политик, председатель Сената Ирландии (1969—1973).

Биография 
Родился в семье сенатора Уильяма Батлера Йитса.

Окончил Тринити-колледж в Дублине и был офицером в исторических.

В 1951—1954 гг. и в 1961—1981 гг. — сенатор,

в 1969—1973 гг. — председатель Сената Ирландии.

В 1973—1979 гг. — член Европарламента.

Примечания

Источники 
http://www.oireachtas.ie/members-hist/default.asp?MemberFirstName=Michael&MemberName=Yeats&disp=src

Председатели Сената Ирландии